Koeritsa (rivier), rivier in Rusland
 Koeritsa (dorp), dorp in Rusland